Ihlow può riferirsi a:
 Ihlow – comune tedesco della Bassa Sassonia
 Ihlow – comune tedesco del Brandeburgo
 Ihlow – frazione del comune tedesco di Oberbarnim nel Brandeburgo